Panajotow,  Панайотов - bułgarskie nazwisko. Pochodzi od imienia Panajot  Панайот.

 Panajot Panajotow (1930-1996) - piłkarz
 Płamen Panajotow (ur. 1958) - prawnik i polityk
 Władko Panajotow (ur. 1950) - naukowiec i wykładowca

Bułgarskie nazwiska